NGC 6342 (другие обозначения — GCL 61, ESO 587-SC6) — шаровое скопление в созвездии Змееносец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6342
Змееносец (созвездие)
Шаровые скопления